

Notes et références 

Cepages du monde, Liste des
Viticulture